Самоанализ
 Рефлексия — обращение внимания субъекта на самого себя или на своё сознание, в частности, на продукты собственной активности, а также какое-либо их переосмысление.
 Самопознание — изучение личностью собственных психических и физических особенностей, осмысление самого себя.
 «Самоанализ» — книга, написанная Л. Роном Хаббардом в 1951 году.